Бардо́в () — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные представители 

 Бардов, Василий Гаврилович (род. 1948) — украинский медик.
 Бардов, Николай Васильевич (1930—2017) — советский инженер-ракетостроитель, хозяйственный деятель.

См. также 
 Бардово

Примечания